oset – Carduus, zwyczajowa polska nazwa rodzaju roślin z rodziny astrowatych
 oset (potocznie) – potoczna nazwa różnych kolczastych roślin, między innymi z rodzaju oset i ostrożeń
 Oset – rezerwat przyrody w Szwecji